Ландсгут — місто в Німеччині.
 Ландсгут (район) — район в Німеччині, федеральній землі Баварія.
 Ландсгут (хокейний клуб) — німецький хокейний клуб із однойменного міста.

Див. також 
 Викрадення літака «Ландсгут».
 Битва при Лансгуті.
 Ландсгутське весілля.

Багатозначні терміни